Vávra peut être un :

Patronyme 
Bohumil Vávra, acteur tchèque.
Daniel Vávra, scénariste, directeur, designer et cofondateur de Warhorse Sudios. 
Otakar Vávra, réalisateur, scénariste et pédagogue tchèque.

Astéroïde 
 (3732) Vávra

Voir aussi 
 Zdeňka Vávrová